August Wittig (1823–1893) – niemiecki rzeźbiarz
 August Wittig (zm. 1917/18) – prezes Styryjskiego Towarzystwa Górskiego w Grazu, członek honorowy Towarzystwa Tatrzańskiego od 15 grudnia 1874 r.

Przypisy